Нидервајлер може бити:

 Нидервајлер (Хунсрик), општина у округу Рајн-Хунсрик, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нидервајлер (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.